Никола́й Белоу́сов: Белоусов, Николай Владимирович (1926—2007) — народный учитель Российской Федерации.
 Белоусов, Николай Григорьевич (1799—1854) — российский юрист и правовед.
 Белоусов, Николай Иванович (1915—1976) — советский футболист.
 Белоусов, Николай Петрович (1923—2006) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Белоусов, Николай Степанович (1918—1983) — советский театральный актёр.